
Molekulska formula -{C13H19NO2}- se može odnositi na:
 PF-219,061
 Etilbenzodioksolilbutanamin
 Ifoksetin
 Metilbenzodioksolilpentanamin
 Metilendioksiizopropilamfetamin
 Metilendioksipropilamfetamin